Moritz af Sachsen henviser til blandt andre:

 Moritz af Sachsen (1521-1553), hertug og kurfyrste af Sachsen
 Moritz af Sachsen (1696-1750), greve af Sachsen, fransk marskal